

Associazioni ed organizzazioni 
 Bandidos MC –  banda di motociclisti statunitense attiva in vari Stati del mondo

Cinema 
 Bandidos – film del 1967 diretto da Massimo Dallamano
 Bandidos – film del 1991 diretto da Luis Estrada
 Bandidos Films – casa di produzione cinematografica messicana

Musica 
 Bandidos – album di Egisto Macchi del 1979
 Bandidos – singolo dei Tazenda del 2003

Pagine correlate 
 Bandido